Wilm ist als eine Kurzform von Wilhelm ein insbesondere in Norddeutschland gebräuchlicher männlicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Willm Engelke (* 1983), deutscher Faustballer
 Wilm Dedeke (1460–1528), norddeutscher Maler der Spätgotik
 Wilm ten Haaf (1915–1995), deutscher Regisseur und Drehbuchautor, Pionier des deutschen Fernsehens
 Wilm Herlyn (* 1945), deutscher Journalist
 Wilm Hosenfeld (1895–1952), deutscher Wehrmachtsoffizier
 Wilm Huygen (* 1979), deutscher Filmemacher
 Wilm Roil (* 1942), deutscher Schauspieler
 Wilm Sanders (* 1935), deutscher römisch-katholischer Theologe und Autor
 Wilm Weppelmann (1957–2021), deutscher Fotograf, Autor und Konzeptkünstler

Familienname 
 Alfred Wilm (1869–1937), deutscher Chemiker
 Clarke Wilm (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Ernst Wilm (1901–1989), deutscher Pfarrer und Kirchenführer
 Ferdinand Richard Wilm (1880–1971), deutscher Juwelier
 Hubert Wilm (1887–1953), deutscher Künstler, Kunsthistoriker und Kunstsammler
 Jan Wilm (* 1983), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker
 Johann Michael Wilm (1885–1963), deutscher Goldschmied
 Josef Wilm (1880–1924), deutscher Goldschmied
 Nicolai von Wilm (1834–1911), deutscher Komponist, Pianist und Dirigent

Künstlername 
 Carl Wilm, Pseudonym des österreichischen Schriftstellers Karl Wilhelm von Martini (1821–1885)

Siehe auch 
 Willm
 Wilms
 Wilm-Wilm-Foxtrott
Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Familienname